Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 18 maart 2007 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de negentiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2007. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Voor het, sterk bezette, toernooi hadden zich 37 speelsters uit de top 50 ingeschreven.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Maria Sjarapova bereikte de vierde ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Vera Zvonarjova.

Het veertiende reekshoofd, Daniela Hantuchová uit Slowakije, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Hantuchová wist voor de tweede keer het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, vijf jaar na de eerste. Zij won US$ 306.890 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Brenda Schultz strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 50 
 34:  Nicole Pratt (WTA-45)
 35:  Gisela Dulko (WTA-47)
 36:  Aravane Rezaï (WTA-48)
 37:  Nathalie Dechy (WTA-49)

Toernooischema

Eindfase 

Prijzengeld en WTA-punten

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur slaagden erin hun titel te prolongeren. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste Taiwanese koppel Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in twee sets. Het was hun zeventiende gezamenlijke titel, de tweede in 2007. Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stosur twee.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Tathiana Garbin uit Italië aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2007
Indian Wells